Tempio di Venere Ericina – tempio di Roma antica posto sul Campidoglio
 Tempio di Venere Ericina – tempio di Eryx, attuale Erice in Sicilia
 Tempio di Venere Ericina – tempio di Roma antica posto sul Quirinale